Connors es un apellido que puede hacer referencia a:

 Jimmy Connors, un exjugador de tenis estadounidense, entre 1970 y 1980 y actualmente entrenador.
 Chuck Connors, fue un actor estadounidense entre los años 1950 y lo 1980.
 Mike Connors, es un actor norteamericano.